Wimbledon 2004 – trzeci w sezonie wielkoszlemowy turniej tenisowy, który rozegrano w dniach 21 czerwca – 4 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Finał singla wśród panów rozegrali najwyżej rozstawieni w turnieju, Szwajcar Roger Federer oraz Amerykanin Andy Roddick. Zwycięzcą meczu został Federer, który tym samym obronił tytuł z 2003 roku. Nową mistrzynią u pań została Marija Szarapowa, która wygrała swój pierwszy turniej rangi wielkoszlemowej. Triumfatorami zmagań wśród deblistów została czołowa para turnieju Jonas Björkman-Todd Woodbridge. Dla Björkmana był to trzeci wimbledoński tytuł, natomiast dla Woodbridge'a było to już siódme zwycięstwo na londyńskich kortach. Para Cara Black i Rennae Stubbs wygrała turniej deblistek. Ponadto Black odniosła końcowy sukces także w rozgrywkach mikstowych, grając wraz ze swoim bratem Wayne'em.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Bibliografia 

 
 
 

Wimbledon 2004
2004 w Wielkiej Brytanii